Ашанинка:
 Ашанинка — один из народов Перу, проживающий в бассейнах рек Укаяли, Апуримак и Пачитеа.
 Ашанинка — аравакский язык, на котором говорит народ ашанинка.